Die Irish League 1905/06 war die 16. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Cliftonville FC und Distillery FC teilten sich den Meistertitel.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Meisterschaft sollte zwischen den punktgleichen Teams in Play-offs entschieden werden. Zweimal trennte man sich unentschieden. Da ein drittes Spiel wegen der Unruhen nicht ausgetragen werden konnte, wurden beide Vereine zum Meister erklärt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 
!Stadion
|Windsor Park, Belfast
|Grosvenor Park, Belfast
|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1905/06 (Archiv)

1905/06
Fußballsaison 1905/06